Шайд:

 Шайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шайд — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.